Diabeł ubiera się u Prady – powieść Lauren Weisberger
 Diabeł ubiera się u Prady – film z 2006 roku